Jorba steht für:

 Jorba (Barcelona), eine Gemeinde in der Provinz Barcelona, Spanien

Jorba ist der Familienname folgender Personen:

 Pere Jorba (1617–1647), katalanischer Organist
 Vicenç Solé i Jorba (1904–1946), katalanischer Maler